Лужин — русская фамилия. Лужины — русский дворянский род.

Фамилия 
 Лужин, Василий Николаевич (1908—1958) — советский конструктор.
 Лужин, Иван Дмитриевич (1804—1868) — генерал-лейтенант, курский и харьковский губернатор.
 Лужин, Николай Матвеевич (род. 1927) — советский инженер и партийный деятель, 1-й секретарь Октябрьского райкома Ленинграда (1967—1970).
 Лужин, Павел Иванович (1909—1989) — советский капитан дальнего плавания.
 Лужин, Фёдор Фёдорович (1695—1727) — русский геодезист и картограф.

 Лужина, Вера Ивановна (в браке Салтыкова-Головкина; 1832—1885) — российская благотворительница, фрейлина русского императорского двора.
 Лужина, Лариса Анатольевна (род. 1939) — советская и российская актриса кино, народная артистка РСФСР.

Вымышленные персонажи 
 Александр Иванович Лужин — персонаж романа Владимира Набокова «Защита Лужина».
 Лужин Петр Петрович — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».